Stati Uniti d'America
 White Oak – census-designated place della Contea di Bladen, Carolina del Nord
 White Oak – census-designated place della Contea di Montgomery, Maryland
 White Oak – township della Contea di Ingham, Michigan
 White Oak – census-designated place della Contea di Tunica, Mississippi
 White Oak – census-designated place della Contea di Hamilton, Ohio
 White Oak – census-designated place della Contea di Craig, Oklahoma
 White Oak – borough della Contea di Allegheny, Pennsylvania
 White Oak – città della Contea di Gregg, Texas
 White Oak – unincorporated community della Georgia

Altro
White Oak – film del 1921 diretto da Lambert Hillyer